Аллагуловская — деревня в Вагайском районе Тюменской области, входит в состав сельского поселения Аксурское.

География 
Деревня находится на берегу реки Иртыш. Деревня труднодоступная.

Население

Литература 
 МНС ОФ ИАЭ СО РАН. Ф. VII-3. Д. Т-1. Л. 1-3, 71-72 (с. Старицкое Тобольского района Тюменской области, 2004 г.); л. 228 (д. Аллагуловская Вагайского района Тюменской области, 2005 г.); л. 232—234 (с. Большой Карагай Вагайского района Тюменской области, 2005 г.).

Примечания 

Населённые пункты Вагайского района